Shambala (Hovhaness), een muziekstuk van componist Alan Hovhaness uit de Verenigde Staten
 Shambala (Daniel Moore), een door Daniel Moore geschreven liedje

 Shambhala, een mythisch koninkrijk in het Tibetaans boeddhisme
 Shambhala (achtbaan)